Artykuł grupuje składy wszystkich reprezentacji narodowych w piłce siatkowej, które wystąpiły w Lidze Światowej 2013.
 Przynależność klubowa na koniec sezonu 2012–2013
 Zawodnicy oznaczeni literą K to kapitanowie reprezentacji.

Argentyna 

Trener:   Javier WeberAsystent: Marcos Milinkovic

Brazylia 

Trener:   Bernardo RezendeAsystent: Roberley Leonaldo

Bułgaria 

Trener:   Camillo PlaciAsystent: Marco Camperi

Finlandia 

Trener:  Tuomas SammelvuoAsystent: Pekka Lahtinen

Francja 

Trener:   Laurent TillieAsystent: Arnaud Josserand

Holandia 

Trener:   Edwin Benne Asystent: Arnold van Ree

Iran 

Trener:  Julio VelascoAsystent: Željko Bulatović

Japonia 

Trener:   Gary SatoAsystent: Yuichi Nakagaichi

Kanada 

Trener:    Glenn HoagAsystent: Vincent Pichette

Korea Południowa 

Trener:   Park Ki-wonAsystent: Kim Chan-ho

Kuba 

Trener:   Orlando Samuels BlackwoodAsystent: Idalberto Valdés Pedro

Niemcy 

Trener:    Vital HeynenAsystent: Stefan Hübner

Polska 

Trener:    Andrea AnastasiAsystent: Andrea Gardini

Portugalia 

Trener:   Flavio GulinelliAsystent: Hugo Silva

Rosja 

Trener:  Andriej WoronkowAsystent: Sergio Busato

Serbia 

Trener:  Igor KolakovićAsystent: Željko Bulatović

Stany Zjednoczone 

Trener:  John SperawAsystent: Matt Fuerbringer

Włochy 

Trener:  Mauro BerrutoAsystent: Andrea Brogioni

2013 w piłce siatkowej